São Joaninho pode ser:
  São Joaninho - localidade da freguesia de Vacalar, no concelho de Armamar, Portugual.
 São Joaninho - freguesia no concelho de Castro Daire, Portugal.
 São Joaninho - freguesia no concelho de Santa Comba Dão, Portugal.

Desambiguação